Woblitz bezeichnet:

 den Fluss Woblitz in Brandenburg
 einen See bei Wesenberg, Mecklenburg-Vorpommern; siehe Woblitzsee.
 den Wohnplatz Woblitz der Stadt Fürstenberg/Havel, Lkr. Oberhavel, Brandenburg; siehe Woblitz (Fürstenberg/Havel)